Oliver! est une comédie musicale créée par Lionel Bart d'après le roman Oliver Twist de Charles Dickens, créée en 1960 ; 
Oliver! est l'album de cette comédie musicale ; 
Oliver ! est un film musical britannique réalisé par Carol Reed, adapté de la comédie musicale et sorti en 1968.

Voir aussi